Das Wort Dinder bezeichnet

einen Ort in der britischen Grafschaft Somerset, siehe Dinder (Somerset)
einen in Äthiopien entspringenden Fluss, siehe Dinder (Fluss)
einen nach diesem Fluss benannten Nationalpark im Sudan, siehe Dinder National Park
 Julius Dinder (1830–1890), deutscher Erzbischof des Erzbistums Gnesen

Siehe auch:
 Dinter